Die 42. Basketball-Europameisterschaft der Herren soll im September 2025 in Lettland, Finnland, Zypern und Polen stattfinden. Der offizielle Name lautet EuroBasket 2025. Es werden am Turnier 24 Nationen teilnehmen. Seit der Basketball-Europameisterschaft 2015 werden die Titelkämpfe an mehrere Austragungsorte pro Turnier vergeben.

Bewerbung und Vergabe 
Offiziell bewarben sich sechs Länder um die Austragung der EM 2025. Neben Lettland (Riga), Finnland (Helsinki) und Zypern (Limassol) auch die Ukraine (Kiew, Lwiw und Dnipro), Ungarn (Budapest) und Russland (Perm). Lettland, Ungarn, Russland und die Ukraine reichten Bewerbungen für die Gruppenphase wie auch für die Finalrunde ein. Finnland und Zypern bewarben sich nur für die Gruppenphase. Die FIBA Europa bewertete zwischen Oktober 2021 und Januar 2022 alle Austragungsorte und Infrastrukturen, bevor der Vorstand der FIBA Europa auf seiner Frühjahrssitzung 2022  über die vier Gastgeber entschied.

Der Vorstand der FIBA Europa gab am 29. März 2022 in München Lettland, Finnland und Zypern als Austragungsorte der Titelkämpfe 2025 bekannt. Die Finalrunde soll, neben einer Vorrundengruppe, in der lettischen Hauptstadt Riga ausgetragen werden. Den vierten Austragungsort ließ man offen, um ihn der Ukraine als „Akt der Solidarität“, aufgrund der russischen Invasion in die Ukraine 2022, anzubieten. Man wollte die Gespräche mit der Ukraine bis November des Jahres fortsetzen. Am 17. September 2022, am Tag vor den Medaillenspielen der EM 2022, gab die FIBA Europa bekannt, dass Polen vierter Austragungsort der EM 2025 wird.  

Finnland war Austragungsort der Europameisterschaften 1967 und 2017. In Lettland fanden Partien der EM 2015 statt. Polen war 2009 Gastgeber der EM. Für Zypern wird es die erste Ausrichtung und Teilnahme an einer Europameisterschaft.

Qualifikation 

Die 1. Runde der Vorqualifikation wurde in drei Phasen im November 2021, Februar 2022 und im Juni/Juli des Jahres ausgespielt. Die drei Phasen der 2. Runde ist für August und  November 2022 sowie Februar 2023 angesetzt. Im August 2023 steht die 3. Runde an. Die gesamte Qualifikation soll voraussichtlich bis Februar 2025 andauern.

Voraussichtliche Austragungsorte 
Als erste Spielstätte wurde am 6. März 2023 die Nokia-areena in Tampere ausgewählt. Im August 2022 war die Arena vor 11.554 Zuschauern Schauplatz des Qualifikationsspiels Finnland gegen Israel zur Basketball-Weltmeisterschaft 2023. Finnland gewann mit 79:73 und qualifizierte sich später als erste europäische Mannschaft für das Turnier. Über den polnischen Austragungsort will die FIBA Europe am 17. März entschieden.

Teilnehmer

Weblinks 
 fiba.basketball: FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers (englisch)

Einzelnachweise 

2022
Europameisterschaft
Basketball (Finnland)